È la prima edizione del torneo.

In finale Anna Bondár e Kimberley Zimmermann hanno sconfitto Jesika Malečková e Renata Voráčová con il punteggio di 6-3, 2-6, [10-5].

Teste di serie 

  Anna Bondár /  Kimberley Zimmermann (Campionesse)
  Tímea Babos /  Tamara Zidanšek (semifinale)

  Angelina Gabueva /  Anastasija Zacharova (semifinale) 
  Elixane Lechemia /  Julia Lohoff (primo turno)

Wildcard 

  Kitti Molnár /  Viktória Varga (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Budapest Open 2022